Молодняк — молоді тварини
 Молодняк — те саме, що й памолодь, молоді дерева чи пагони
 Молодняк — у переносному значенні — молодь, молоде покоління
 «Молодняк» — організація українських письменників, що існувала в 1926—1932 роках
 «Молодняк» — назва журналу «Дніпро» з 1927 по 1937 рік

Див. також 
 «Маладняк» — об'єднання білоруських радянських письменників, яке існувало в 1923—1928 роках